C18H26O2 – formula molecolare dell'acido esocarpico
C18H26O2 – formula molecolare dell'acido isanico
C18H26O2 – formula molecolare del nandrolone

Formule molecolari